Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 78-as, továbbá 78A, 78B, 78É, 78G, 78H jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 78-as busz (Budapest)megszűnt
 78É busz (Budapest)megszűnt

 78B busz (Komló)

 78-as busz (Szeged)
 78A busz (Szeged)
 78G busz (Szeged)megszűnt
 78H busz (Szeged)megszűnt